Ilex paraguariensis, ook wel bekend als de matéplant
 Maté (drank), een drank die van de plant wordt gemaakt
 MATE, een gebruikersomgeving voor Linux